LDZ steht für:
 Leine-Deister-Zeitung, Tageszeitung in Gronau, Niedersachsen
 Liberal-Demokratische Zeitung, regionale Tageszeitung der LDPD (1945–1990)
 Londolozi Airport (IATA-Code), Flugfeld des Londolozi Private Game Reserve, Mpumalanga, Südafrika

LDz steht für:
 Latvijas dzelzceļš, lettische Eisenbahngesellschaft

Abkürzung